Carlo Munier (1859-1911) – musicista italiano
 Émile Munier (1840-1895) – pittore francese
 Ernest Munier-Chalmas (1843-1903) – geologo francese
 Laurent Munier (1966) – pallamanista francese
 Roger Munier (1923-2010) – scrittore, traduttore e critico francese
 Ulrich Munier (1698-1759) – teologo e religioso tedesco